Il doppio del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Garza e Dawid Olejniczak che hanno battuto in finale Hector Almada e Victor Romero 6-2, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Alex Bogomolov, Jr. /  Dick Norman (quarti di finale)

 Philip Gubenco /  Brian Wilson (semifinali)
 Daniel Garza /  Dawid Olejniczak (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 2006